Adenauerplatz (plein) in Berlijn.
Adenauerplatz (metrostation) nabij het gelijknamige plein.